Taia steht für:
Taia (Fluss) (Jong), ein Fluss in Sierra Leone
Taia naticoides, eine Sumpfdeckelschnecken-Art

Taia bzw. Taïa ist der Familienname folgender Personen:
Abdellah Taïa (* 1973), marokkanischer Schriftsteller
Zeb Taia (* 1984), Rugby-Spieler von den Cookinseln

Siehe auch:
Teya
Taya
Theia